Mieleszyn (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Mieleszyn (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński